Parelliptis är ett släkte av fjärilar. Parelliptis ingår i familjen Lecithoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Parelliptis